Штатслига A 1953/1954 () — 43-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 22 августа 1953 года и закончился 16 мая 1954 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1953/1954 на rsssf.com 
 Сезон 1953/1954 на сайте austriasoccer.at 

1953/1954
Спорт в Австрии в 1953 году
Спорт в Австрии в 1954 году
Австрия
Австрия